Mi je lahko:

 mi (Μ, μ) - grška črka
 mi - solemnizacijski zlog
 mi - oznaka za miljo
 MI - rimski zapis števila 1001
 Mi - roman Jevgenija Ivanoviča Zamjatina